Stadtarchäologe bezeichnet:
 einen Archäologen, der die Geschichte heute noch existierender Städte erforscht, siehe Stadtarchäologie
 einen Archäologen, der für den Schutz und die Erforschung der archäologischen Überreste in einer bestimmten Stadt zuständig ist, siehe Kommunalarchäologie